Матаиресинол — растительный лигнан, фенилпропаноид. Фитоэстроген, предшественник энтеролактона (лигнана млекопитающих). Находится в тех же продуктах, что и секоизоларициресинол: маслянистых семенах, цельных зерновых, овощах и фруктах.

См.также 
 Лигнаны

Примечания

Ссылки 
 Лигнаны, общая характеристика
 Лигнаны льна и иммунная система
 

Лигнаны
Антиоксиданты